Grasmere ist der Name von:
 Grasmere (Dorf) im Nordwesten von England
 Grasmere (See), der dem Dorf in Cumbria den Namen gab
 Grasmere (New Hampshire), ein Dorf in der Town of Goffstown
 Grasmere (Staten Island), ein Stadtviertel am Ostufer von Staten Island, New York City
 Grasmere (British Columbia), ein Weiler in Canada
 Grasmere (New South Wales), ein Vorort von Sydney in Australien

 Lake Grasmere, See in der Region Canterbury, Neuseeland

Siehe auch
 Lake Grassmere/Kapara Te Hau, See in der Region Marlborough, Neuseeland